Ждановский сельский округ

Российская Федерация

Московская область 

 Ждановский сельский округ Волоколамского района (1994—2006)

Тверская область 

 Ждановский сельский округ Осташковского района (до 2005 года)

Казахстан

Костанайская область 

 Ждановский сельский округ Костанайского района